МФИ:

 Московский финансовый институт
 Международная федерация йоги

Прочее 
 Многофункциональный индикатор

Также 
 МиГ 1.44 МФИ
 МФИ Софт